Siglas e abreviações
 Língua dinamarquesa, no sistema ISO 639
 deviantART (abreviação)
 dalton (unidade), de massa atômica
 Centro acadêmico, por vezes Diretório acadêmico, donde a sigla DA

Desambiguações de siglas